Zehlendorf – frazione della città di Oranienburg nel Brandeburgo
 Zehlendorf – quartiere della città di Berlino
 Distretto di Zehlendorf – distretto della città di Berlino, esistito dal 1920 al 2001